Wojciech [ˈvɔjtɕɛx] es la versión polaca de un nombre tradicional eslavo, equivale en checo a Vojtěch y en eslovaco a Vojtech. Es uno de los nombres eslavos más antiguos. El diminutivo del nombre puede ser: Wojtek, Wojtuś, Wojtas, Wojcio, Wojcieszek, Wojtaszka, Wojtaszek. El nombre está formado por las palabras polacas "woj" y "ciech". Estas palabras significan tropa y consolación. Entonces el nombre significa: consolación de las tropas, también puede significar un guerrero alegre.

Personajes
 San Adalberto de Praga, en checo: Svatý Vojtěch; en polaco: Wojciech.
Wojciech Bogusławski, actor, director de teatro, traductor y escritor de dramas polaco.
Wojciech Brudzewski, un astrónomo, matemático y prominente profesor polaco en la Universidad de Cracovia, donde permaneció por veinte años.
Wojciech Chrzanowski, un general polaco, que también destacó por su faceta como escritor.
Wojciech Drabowicz, un barítono polaco de destacada actuación internacional, especialmente en el Festival de Glyndebourne.
Wojciech Fibak, un exjugador de tenis polaco.
Wojciech Gerson, un pintor polaco.
Wojciech Jaruzelski, un político y militar polaco.
Wojciech Jastrzębowski, un biólogo polaco.
Wojciech Karolak, un destacado organista especialista en Hammond B-3.
Wojciech Kilar, un compositor polaco de música clásica y de cine.
Wojciech Kowalewski, un futbolista polaco.
Wojciech Łobodziński, un futbolista polaco.
Wojciech Żywny, nacido en Bohemia, fue un pianista y violinista polaco.

Nombres masculinos
Nombres eslavos
Nombres polacos